Milusiaki (it. Cuccioli, ang. Pet Pals, 2002), serial animowany produkcji włoskiej z 2002, emitowany od 15 września 2007 w paśmie Dobranocki w TV Polonia.

Wersja polska 
Wersja polska: Studio Publishing
Producent: Jerzy Jacek Tomczak
Reżyseria: Tomasz Grochoczyński
Dialogi: Berenika Wyrobek
Dźwięk i montaż: Jacek Kacperek
Kierownictwo produkcji: Mira Ornatowska
Udział wzięli:
 Agnieszka Kunikowska – Diva
 Natalia Panasiuk – Olcia
 Jan Kulczycki
 Zbigniew Suszyński – Cylinder
 Janusz Wituch
 Mirosław Wieprzewski
 Krzysztof Zakrzewski
i inni

Tekst piosenki: Marta Kacperek
Śpiewał: Adam Krylik

Spis odcinków 

Włoskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2003